Heterogorgia verrilli är en korallart som beskrevs av Thomson och Henderson 1905. Heterogorgia verrilli ingår i släktet Heterogorgia och familjen Plexauridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
verrilli